W anatomii człowieka:
 Staw piszczelowo-strzałkowy – połączenie bliższych końców piszczeli i strzałki
 Staw piszczelowo-strzałkowy – alternatywna nazwa więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, połączenia dalszych końców piszczeli i strzałki